Patiño es un término de amplio uso en la cultura popular del espectáculo (particularmente en México) para referirse a una persona a la que haces blanco de tus burlas, una especie de personaje secundario en la comedia que hace sobresalir al cómico principal. 

En un capítulo de la serie El Chapulín Colorado, con la canción «Vivan los payasos» se hace mención a un «Señor Patiño». En la traducción mexicana de Los Simpson, todos quienes han acompañado a Krusty el payaso en su programa han tenido el nombre de Patiño (Bob Patiño, Mel Patiño, aún Marge Patiño). En inglés se usa el término sideshow, que puede traducirse como «actor secundario».

También puede referirse a un apellido proveniente de España, probablemente del antiguo castillo de Patiñobre.

Nombres

España 

 José Patiño Rosales, miembro del gobierno de Felipe V.
 Basilio Martín Patino, director de cine español.
 Antón Patiño Pérez, pintor español.
 Amadeo Patiño, presentador español.
 María Patiño, periodista española.

México 

 Abraham Bandala Patiño, militar mexicano.
 José Daniel Patiño García, mesero mexicano.
 Eliane Yoelle Patiño, influencer mexicana.
 Steve Emmanuel Patiño, consultor de tecnología mexicano.

Bolivia 

 Simón Iturri Patiño, emprendedor boliviano
 Antenor Patiño, empresario boliviano.

Colombia 

 Jairo Patiño, futbolista colombiano.
 José Félix Patiño, médico colombiano.

Perú 

 Juan Miguel Bákula Patiño, escritor, historiador y diplomático peruano.

Ecuador 

 Ricardo Patiño, economista, activista y político ecuatoriano.
Santiago Patiño, estudiante.

Panama 

 Luisita Aguilera Patiño, escritora panameña.

Cultura Popular

Los Simpson 

 Bob Patiño
 Mel Patiño

México 

 En el programa de comedia Cero en conducta de Jorge Ortiz de Pinedo el director se llamaba el Señor Patiño, interpretado por el comediante David Villalpando.

Colombia 
 En la novela Yo soy Betty la Fea una de las amigas de Betty es Sandra Patiño, interpretada por la actriz Marcela Posada

Geografía 

 Departamento Patiño de la provincia de Formosa, Argentina.
 Patiño, pedanía del municipio de Murcia (España).
 Patiño, un barrio de Taganaán, municipio de la provincia de Surigao del Norte en Filipinas.

Otros 

 Buques Clase Patiño.